Black Maria (filmstudio), een Amerikaanse filmstudio, eigendom van uitvinder Thomas Edison
een roman uit 1991 van de Britse schrijfster Diana Wynne Jones (zie aldaar)
een Britse variant van hartenjagen (zie aldaar)